Gys steht für:
 Gys, Weilersiedlung der französischen Gemeinde Le Biot im Département Haute-Savoie

Gys ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Gys (1901–1977), französischer Filmarchitekt